Кубок Португалии по футболу 2018/2019 () или Кубок Португалии Пакард (; по названию главного спонсора турнира) — 79-й розыгрыш кубка Португалии по футболу.

Турнир, проводимый по олимпийской системе, начался с матчей первого раунда 8 сентября 2018 года и завершился финалом 25 мая 2019 года. В кубке приняли участие 144 команды, в том числе клубы из трёх высших уровней португальской системы футбольных лиг, представители окружных лиг и кубков четвёртого уровня, резервные команды не имеют права участвовать в турнире. Это был первый турнир, в котором было разрешено проводить четвёртую замену в дополнительное время.

Команды
В общей сложности 144 команды приняли участие в Кубке Португалии 2018/2019: 18 — Примейра Лига, 14 — ЛигаПро, 71 — Чемпионат Португалии и 41 — окружные чемпионаты. Резервные команды не имеют права участвовать в турнире, по этой причине «Бенфика B», «Брага B», «Витория Гимарайнш B» и «Порту B», которые играют в ЛигаПро, и «Маритиму B», который играет в Серии B Чемпионата Португалии, не участвуют в этом турнире.

Первый раунд
Время проведения матчей - WEST (UTC+1) (местное время, если оно отличается, указано в скобках).

Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 D — Окружные чемпионаты (4-й уровень), 34 команды.
 CP — Чемпионат Португалии (3-й уровень), 64 команда.

Второй раунд
Следующие 22 команды, непрошедшие первый раунд, были отобраны для участия во втором:

 Алверка (CP)
 Бенедитенсе (D)
 Валенсиану (CP)
 Вали-Формозу (D)
 Вила-Флор (D)
 Вила ди Силгейруш (D)
 Вилафранкенсе (CP)
 Жуани (D)
 Коимбройнш (CP)
 Леса (CP)
 Лолетану (CP)
 Лориньяненсе (D)
 Лузитану Вилдемоиньюш (CP)
 Мирандеш (CP)
 Монталегри (CP)
 Паредеш (CP)
 Порталегренсе (D)
 Прая Милфонтеш (D)
 Спортинг Идеал (CP)
 Торриш-Новаш (D)
 Униан Сантьягу (D)
 Фатима (CP)

Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 D — Окружные чемпионаты (4-й уровень), 24 команды.
 CP — Чемпионат Португалии (3-й уровень), 54 команды.
 II — ЛигаПро (2-й уровень), 14 команд.

|report = https://www.thefinalball.com/match.php?id=6197057
|team2 = (CP) Униан Лейрия
|goals1 = 
|goals2 = Эрнест Антви Жуан Виейра Карлуш Даниэл 
|stadium = Кампу ди Жогуш ди Сантана
|location = Фурнаш
|note     = «Униан Лейрия» выиграл 3:0, но позже был дисквалифицирован за использование незаявленного игрока.
|referee = Жозе Родригеш
}}

Третий раунд (1/32 финала)
Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 D — Окружные чемпионаты (4-й уровень), 5 команд.
 CP — Чемпионат Португалии (3-й уровень), 32 команды.
 II — ЛигаПро (2-й уровень), 9 команд.
 I — Примейра Лига (1-й уровень), 18 команд.

Четвёртый раунд (1/16 финала)
Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 D — Окружные чемпионаты (4-й уровень), 2 команды.
 CP — Чемпионат Португалии (3-й уровень), 8 команд.
 II — ЛигаПро (2-й уровень), 6 команд.
 I — Примейра Лига (1-й уровень), 16 команд.

Пятый раунд (1/8 финала)
Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 CP — Чемпионат Португалии (3-й уровень), 1 команда.
 II — ЛигаПро (2-й уровень), 2 команды.
 I — Примейра Лига (1-й уровень), 13 команд.

1/4 финала
Сокращение в скобках обозначает уровень лиги, в которой играет команда в сезоне 2018/2019:
 II — ЛигаПро (2-й уровень), 1 команда.
 I — Примейра Лига (1-й уровень), 7 команд.

Полуфиналы
Полуфиналы проводились в двухматчевой серии (дома-в гостях). К этому этапу остались команды только из Примейра Лиги (1-й уровень).

«Порту» выиграл по сумме двух матчей со счётом 4:1.

Счёт по сумме двух матчей 2:2. «Спортинг» прошёл дальше за счёт правила выездного гола.

Финал

См. также
 Футбол в Португалии

Примечания

Ссылки

Португалия
Футбольные соревнования в Португалии
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019